Medvedeva è la versione femminile del cognome slavo Medvedev, di una certa diffusione (la parola come sostantivo significa "orso"). Lo portano alcune personalità e si può riferire a:

 Evgenija Medvedeva – ex fondista russa
 Evgenija Medvedeva – pattinatrice artistica su ghiaccio russa
 Irina Medvedeva – cestista turkmena naturalizzata belga
 Natalija Medvedjeva – ex tennista ucraina
 Svetlana Medvedeva – first lady russa, moglie dell'ex presidente e primo ministro russo Dmitrij Anatol'evič Medvedev

Pagine correlate
Medved
 Medvedev